La sigla OEA puede referirse a:
 Observatorio Europeo Austral, La Organización Europea para la Investigación Astronómica en el Hemisferio Austral.
 Organización de los Estados Americanos, una organización internacional panamericanista de ámbito regional.
 Operador económico autorizado, un certificado que emiten las aduanas de la Unión Europea y las de otros muchos países.
 Operadora Estatal de Aeropuertos, empresa que tuvo bajo su cargo la operación y el desarrollo de proyectos para el desarrollo del Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán en Huejotzingo, Puebla, México.
 Oea, el nombre de la ciudad antigua sobre la cual se construyó Trípoli, Libia.